Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Lloyd e Nick Saviano che hanno battuto in finale Rod Frawley e Francisco González 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Anand Amritraj /  Peter Fleming (secondo turno)
 Bruce Manson /  Andrew Pattison (semifinali)
 Assente

 Cliff Drysdale /  Butch Walts (quarti di finale)
 Rod Frawley /  Francisco González (finale)
 Gene Mayer /  Bill Scanlon (secondo turno)
 Ashok Amritraj /  Vijay Amritraj (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1979